Ракетные войска стратегического назначения:
 Ракетные войска стратегического назначения СССР;
 Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации;
 Ракетные войска стратегического назначения Корейской народной армии.

См. также 
 Командование глобальных ударов ВВС США;
 Королевские Саудовские стратегические ракетные силы;
 Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая;
 Командование стратегических сил Сухопутных войск Пакистана;
 Командование стратегических сил Индии.